Театр імені Садовського у Вінниці, діє з 1910
 Театр імені Садовського, пересувний у Галичині, Волині діяв у 1933—1939 роках.

Див. також 
 Театр Садовського у Києві (діяв у 1907—1919 роки)
Театри Миколи Садовського